Roduner ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Roduner (* 1967), Schweizer Übersetzer
 Ruth Roduner (1921–2021), Tochter des Judenretters Paul Grüninger und Präsidentin der Paul Grüninger Stiftung
 Stefan Roduner (* 1966), Schweizer Schriftsteller